Хадытаяха (устар. Хадыта-Яха) — название рек в Ямало-Ненецком автономном округе:

 Хадытаяха (приток Вынгапура)
 Хадытаяха (приток Оби)
 Хадытаяха (приток Танлаваяхи)
 Хадытаяха (приток Шуги)

См. также 
 Большая Хадытаяха
 Малая Хадытаяха